Rajčić ist der Familienname folgender Personen:
 Dragica Rajčić (* 1959), jugoslawische Schriftstellerin
 Marina Rajčić (* 1993), montenegrinische Handballspielerin
 Robin Rajcic (* 1999), deutsch-kroatischer Basketballspieler